Animal Kingdom (« le règne animal » en anglais) peut désigner :

Cinéma 
 The Animal Kingdom, un film américain réalisé par Edward H. Griffith et George Cukor en 1932 ;
 Animal Kingdom,  un film australien réalisé par David Michôd en 2010 ;
 Animal Kingdom,  une série télévisée américaine basée sur le film homonyme précédent.

Littérature 
 Animal Kingdom, un manga de Makoto Raiku paru entre 2009 et 2013.

Autres 
 Disney's Animal Kingdom, un parc à thèmes zoologique de Walt Disney World Resort ouvert depuis 1998.

Homonymie de titre